Carlos Calvo kan syfta på:

 Carlos el Calvo, spanska för Karl den skallige (823-877), fransk kung
 Carlos Calvo (1824–1906), argentinsk jurist och historiker
 Carlos Calvo (född 1953), argentinsk skådespelare och komiker
 Carlos Calvo Agudelo (född 1994), colombiansk gymnast